Rocky Mountain House ist eine Gemeinde im mittleren Westen der kanadischen Provinz Alberta, mit Status einer Kleinstadt (). Sie liegt etwa 77 Kilometer westlich von Red Deer bzw. etwa 220 Kilometer nördlich von Calgary in der Region Zentral-Alberta am North Saskatchewan River und ist der Verwaltungssitz des umgebenden Clearwater County.

Westlich der Stadtgrenze liegt am Alberta Highway 11A die Rocky Mountain House National Historic Site of Canada. Die archäologische Fundstätte mit den Überresten mehrerer Handelsposten der North West Company und der Hudson’s Bay Company des frühen 19. Jahrhunderts wurde am 22. Mai 1926 zur National Historic Site of Canada erklärt.

Demographie 
Der Zensus im Jahr 2016 ergab für die Gemeinde eine Bevölkerungszahl von 6635 Einwohnern, nachdem der Zensus im Jahr 2011 für die Gemeinde noch eine Bevölkerungszahl von 6933 Einwohnern ergab. Die Bevölkerung hat dabei im Vergleich zum letzten Zensus im Jahr 2011 entgegen der Entwicklung in der Provinz deutlich um 4,3 % abgenommen, während der Provinzdurchschnitt bei einer Bevölkerungszunahme von 11,6 % lag. Im Zensuszeitraum 2006 bis 2011 hatte die Einwohnerzahl in der Gemeinde noch leicht um 0,9 % zugenommen, während sie im Provinzdurchschnitt um 10,8 % zunahm.

Klima 
Die Stadt liegt im Bereich kaltgemäßigtem Klimas.

Verkehr 
Im Nordosten der Stadt befindet sich der Flughafen Rocky Mountain House (YRM). Des Weiteren kreuzen sich in der Stadt die Highways 11 und 22.

Attraktionen 
Die Stadt verfügt über ein Schwimmbad, eine Eisfläche, Tennisplätze und einen Skatepark. Weiterhin findet sich hier das Rocky Mountain House Museum.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Kurt Browning (* 1966), Eiskunstläufer
 Greg Joly (* 1954), Eishockeyspieler
 Beorn Nijenhuis (* 1984), Eisschnellläufer
 Butch Paul (1943–1966), Eishockeyspieler
 Nick Tarnasky (* 1984), Eishockeyspieler

Einzelnachweise 

 
Ort in Alberta
Gegründet 1913